JVL est un sigle qui peut désigner :
 Journée de visibilité lesbienne, un événement montréalais qui vise à mettre de l’avant les enjeux des femmes de la diversité sexuelle, celles qui s’identifient comme LGBTQ+ ;
 Jewish Virtual Library, une encyclopédie publiée sur internet destinée à resserrer les liens entre les États-Unis et Israël et à « aider à la compréhension de l'histoire et de la culture juive ».